MQ poate fi:
 Martinica, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .mq, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Martinica
 Atolul Midway, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu